Dinçer ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname mit der Bedeutung „der kraftstrotzende Mann“. Außerhalb des türkischen Sprachraums kann vereinzelt die nicht-türkische Schreibweise Dincer auftreten.

Namensträger

Vorname 

 Dinçer Güçyeter (* 1979), deutscher Theatermacher, Lyriker, Herausgeber und Verleger

Familienname 
 Ali Dinçer (1945–2007), türkischer Politiker
 Erdinç Dinçer (1935–2013), türkischer Pantomimenkünstler und Schriftsteller
 Gökhan Dincer (* 1988), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Dinçer (* 1924), türkischer Fußballspieler
 Mert Dincer (* 2003), deutscher Schauspieler
 Ömer Dinçer (* 1956), türkischer Politiker
 Ramazan Dincer (* 1990), deutscher Poolbillardspieler
 Zafer Dinçer (* 1956), türkischer Fußballspieler und -trainer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname